Лядинки — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Лядинки (Великосельское сельское поселение) — деревня в Старорусском районе Новгородской области
 Лядинки (Наговское сельское поселение) — деревня в Старорусском районе Новгородской области
 Лядинки — деревня в Гдовском районе Псковской области
 Лядинки — деревня в Дновском районе Псковской области
 Лядинки — деревня в Печорском районе Псковской области
 Лядинки — деревня в Плюсском районе Псковской области, Лядская волость